Рюд Брод (; род. 19 октября 1962, Горинхем) — нидерландский футболист, игравший на позиции центрального полузащитника.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1985 году. Большую часть карьеры провёл в клубе «НАК Бреда».

Карьера тренера 
Карьеру тренера начал в клубе «НАК Бреда» с юношами. С 2015 по 2018 работал в штабе Филиппа Коку в ПСВ.

Достижения 
 Как тренер
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2010/11, 2014/15

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Розендал»
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК НАК Бреда
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Хелмонд Спорт»
Тренеры ФК «Хераклес»
Тренеры ФК «Валвейк»
Тренеры ФК «Рода»
Тренеры ФК НЕК
Тренеры ФК НАК Бреда
Тренеры ФК АДО Ден Хааг